Натуральне число 1043
 1043 рік до нашої ери
 1043 рік нашої ери